Północnoeuropejska Formuła Renault 2.0 Sezon 2006 – 1. sezon w historii serii. Zmagania rozpoczęły się 22 kwietnia na niemieckim torze Motorsport Arena Oschersleben, natomiast zakończyły się 17 września w Austrii, na Salzburgring. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Portugalczyk Filipe Albuquerque, a wśród zespołów - włoska ekipa JD Motorsport.

Lista startowa

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców 

Uwagi:
 pogrubienie - pole position
 kursywa - najszybsze okrążenie

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

2006 w sportach motorowych